

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Choiny, village du powiat de Garwolin
 Choiny, village du powiat de Mińsk 
 Choiny, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Choiny, village du powiat de Wołomin

dans la voïvodie de Lublin
 Choiny, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Choiny, village

Homonymie de localités